Tümpelgarten bezeichnet in:
 Fulda: eine Dauerausstellung des Aquarien- und Terrarienvereins „Scalare“ Fulda
 Hanau: ein Wohngebiet in Hanau-Lamboy